Чемпиона́т А Ли́ги Литвы по футбо́лу 2023 го́да ()  — 35-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу. 

В чемпионате учавстуют 8 сильнейших каманд прошлого сезона, победитель переходных матчей и победитель пршлого сезона в I Лиге.

Лицензирование 

Приём заявок проходил с 16 ноября по 1 декабря 2022 года. 

6 февраля 8 команд получили лицензии, а 13 февраля после апелляции и Джюгас и Дайнава.

Участники

География соревнования

Турнирная таблица 
После 19 марта

Лидеры чемпионата

Результаты матчей

Первый и второй круг 
После 19 марта

Третий и четвёртый круг

См. также 
 Кубок Литвы по футболу 2023

Ссылки 
 А Лига Литвы
 А лига на soccerway 

Чемпионат Литвы по футболу
Литва
Спорт в Литве в 2023 году